Терие Ранес () е норвежки театрален и филмов актьор. Роден на 27 октомври 1963 г. Живее и работи в Осло.

Филмография

Външни препратки 
  
 Терие Ранес за сайта Filmweb 
 Терие Ранес за сайта Sceneweb 
 Терие Ранес за сайта КиноПоиск 

Норвежки актьори и актриси